Die Czech Darts Open 2019 war das neunte Turnier der European Darts Tour 2019, welches als Teil der Pro Tour 2019 durchgeführt wird. Es wurde vom 28. bis zum 30. Juni zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Austragungsort war die PVC Expo Praha in Prag.

In seinem Spiel gegen den Engländer Glen Durrant gelang es dem Waliser Gerwyn Price das Duell mit einem Nine dart finish zu entscheiden

Den Turnier gewann der Engländer Jamie Hughes, welcher im Finale mit 8:3-legs seinen Landsmann Stephen Bunting bezwang.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Gerwyn Price
  Daryl Gurney
  Peter Wright
  James Wade
  Adrian Lewis
  Mensur Suljović
  Ricky Evans
  Steve Beaton
  Michael Smith
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Simon Whitlock
  Nathan Aspinall
  Darren Webster

Sieger des UK Qualifier
  Glen Durrant
  Mervyn King
  Stephen Bunting
  Chris Dobey
  John Henderson
  William O’Connor
  Andrew Gilding
  Keegan Brown
  Steve West
  Ted Evetts
  Corey Cadby
  Devon Petersen
  Justin Pipe
  Kevin Garcia
  Jamie Hughes
  Robert Thornton
  William Borland
  Brendan Dolan

Sieger des European Qualifier
  Krzysztof Ratajski
  Jermaine Wattimena
  Rowby-John Rodriguez
  Madars Razma
  Danny Noppert
  Ron Meulenkamp

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Stefan Bellmont
  Wessel Nijman

Sieger des Host Nation Qualifier
  Jan Hlaváček
  Václav Schieferdecker
  Ondřej Plšek
  Karel Sedláček

Sieger des Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Sebastian Steyer

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019